Hedi Fritz-Niggli (1921-2005), une radiobiologiste suisse ;
 Paul Niggli (1888-1953), un géologue et cristallographe suisse ;
 Simone Niggli-Luder (1978-), une athlète suisse spécialiste de la course d'orientation.

Niggli peut aussi désigner :
 Niggli, une maison d'édition germanophone suisse, spécialisée dans les domaines de la typographie, du design et de l'architecture.